Weitblick steht für:
 Weitblick (Organisation), Studierendenorganisation
 Wohnhochhaus Weitblick in Lörrach